Héraclite d'Éphèse, philosophe présocratique () 
 Héraclite de Rhodiapolis
 Héraclite de Thrace, poète tragique
 Héraclite de Tyr, philosophe académicien ()
 Héraclite de Tarente, médecin empirique, un des fondateurs de la toxicologie () 
 Héraclite le Rhéteur, auteur des Allégories homériques ()
 Héraclite le Paradoxographe, mythographe ()
 Héraclite d'Halicarnasse, poète élégiaque 
 Héraclite de Lesbos, auteur d'une Histoire de la Macédoine